Lingay peut désigner :
 Lingay, une île près de Harris dans les Hébrides extérieures en Écosse ;
 Lingay, une île près de North Uist dans les Hébrides extérieures en Écosse.